Учу́м:

 Учум — посёлок в Ужурском районе Красноярского края России.
 Учум — бальнеогрязевой курорт в Ужурском районе Красноярского края России.